Первая Федеральная Лига Югославии 1946/1947 () — 18-й сезон чемпионата Югославии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Югославии на rsssf.com

1946/1947
Югославия
Югославия
1946 год в Югославии
1947 год в Югославии